Mazzanti, apellido italiano, puede hacer referencia a:
 Luca Mazzanti, ciclista italiano;
 Ludovico Mazzanti, pintor italiano;
 Giancarlo Mazzanti, arquitecto colombiano o
 Tomás Mazzanti, pionero italiano.